Juan Carlos Olave (Córdoba, 1976. február 21. –) argentin labdarúgó, a CA Belgrano kapusa. Felvette az olasz állampolgárságot is.

Források 
Juan Carlos Olave adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1976-ban született személyek
Argentin labdarúgók
Felvett olasz állampolgársággal rendelkező személyek
A Real Murcia labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek